Сезон ВЕХЛ 1998/1999 — четвёртый официальный сезон Восточно-европейской хоккейной лиги. В чемпионате участвовали двенадцать команд, чемпионом лиги стал украинский клуб «Сокол» из Киева. В этом сезоне проходили три этапа: предварительный регулярный чемпионат, затем раунд для определения участников плей-офф и непосредственно медальный раунд (в нём участвовали шесть команд).

Первый раунд

Второй раунд

Чемпионский раунд

Квалификационный раунд

Плей-офф

Ссылки 
 Статистика сезона ВЕХЛ 1998/1999 на сайте hockeyarchives.info

1998 год в хоккее
1999 год в хоккее